Trieb (von ‚treiben‘) steht für:
 Spross, sich entwickelnder Teil einer Pflanze
 innerer Antrieb zu einem Verhalten, siehe Instinkt
 ein den Menschen steuernder Faktor, siehe Triebtheorie
 Lockern des Gebäcks mit Triebmitteln
 Viehtrieb, das Treiben von Vieh von und zu den Weidegründen
 das Trieb, Zahnrad mit wenigen Zähnen, siehe Trieb (Uhrwerk)
 eine Rockband aus Bielefeld, siehe Trieb (Band)

Trieb ist der Name folgender Orte:
 Trieb (Falkenstein/Vogtl.), Ortsteil der Stadt Falkenstein/Vogtl., Vogtlandkreis, Sachsen
 Trieb (Lichtenfels), Ortsteil der Stadt Lichtenfels, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Trieb (Pöhl), Ortsteil der Gemeinde Pöhl, Vogtlandkreis, Sachsen
 Trieb (Weiße Elster), Nebenfluss der Weißen Elster in Sachsen

Trieb ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Trieb (1874–1950), deutscher Autor
 Alois Trieb (1888–1917), deutscher Maler
 Anton Trieb (1883–1954), Aquarellmaler, Zeichner, Illustrator und Grafiker
 Martin Trieb (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Michael Trieb (1936–2019), deutscher Architekt, Professor und Stadtplaner SRL
 Moritz Trieb (* 1998), deutscher Basketballspieler
 Tatjana Trieb (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Volker-Johannes Trieb (* 1966), deutscher Künstler, Keramiker und Bildhauer

Siehe auch:

 Triebtheorie